Jonas Johansson (né le  à Gävle en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Brynäs IF U20 || J20 SuperElit || 5 || 1 || 3 || 0 || 237 || 12 || 3,29 || 89,0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2012-2013 || Brynäs IF U20 || J20 SuperElit || 29 || 14 || 15 || 0 ||  || 82 || 2,91 || 89,9 || 0 || 2 || 2 || 0 || 2 || 124 || 4 || 1,93 || 93,3 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Brynäs IF || TE || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 6 || 6,00 || 88,2 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2013-2014 || Brynäs IF U20 || J20 SuperElit || 23 || 13 || 9 || 0 ||  || 52 || 2,32 || 91,1 || 1 || 0 || 7 || 5 || 2 || 433 || 17 || 2,36 || 89,2 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Brynäs IF || SHL || 4 || 2 || 2 || 0 || 244 || 12 || 2,96 || 91,4 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2013-2014 || Brynäs IF || TE || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 3 || 3,00 || 87,0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2014-2015 || Brynäs IF U20 || J20 SuperElit || 13 || 6 || 6 || 0 || 763 || 46 || 3,62 || 88,6 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 120 || 7 || 3,52 || 90,4 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Brynäs IF || SHL || 2 || 0 || 2 || 0 || 105 || 11 || 6,30 || 84,3 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2014-2015 || Almtuna IS || Allsvenskan || 9 || 6 || 3 || 0 || 198 || 23 || 2,58 || 89,6 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2015-2016 || Almtuna IS || Allsvenskan || 42 || 24 || 17 || 0 ||  || 102 || 2,39 || 91,3 || 2 || 0 || 4 || 1 || 3 || 239 || 12 || 3,01 || 89,2 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Brynäs IF || SHL || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 4 || 2,00 || 92,0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2016-2017 || Almtuna IS || Allsvenskan || 37 || 17 || 18 || 0 ||  || 81 || 2,26 || 91,3 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 235 || 8 || 2,04 || 93,5 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Americans de Rochester || LAH || 7 || 3 || 3 || 2 || 421 || 20 || 2,85 || 89,2 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2017-2018 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 27 || 14 || 11 || 1 ||  || 79 || 3,13 || 90,9 || 0 || 0 || 5 || 1 || 4 || 326 || 18 || 3,31 || 92,1 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Americans de Rochester || LAH || 7 || 4 || 3 || 0 || 356 || 23 || 3,89 || 86,1 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2018-2019 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 27 || 18 || 5 || 3 ||  || 70 || 2,60 || 90,8 || 3 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2018-2019 || Americans de Rochester || LAH || 5 || 4 || 1 || 0 || 266 || 10 || 2,26 || 92,6 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2019-2020 || Americans de Rochester || LAH || 22 || 14 || 4 || 5 ||  || 46 || 2,28 || 92,1 || 2 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2019-2020 || Sabres de Buffalo || LNH || 6 || 1 || 3 || 1 || 327 || 16 || 2,94 || 89,4 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2020-2021 || Sabres de Buffalo || LNH || 7 || 0 || 5 || 1 || 380 || 24 || 3,79 || 88,4 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2020-2021 || Avalanche du Colorado || LNH || 8 || 5 || 1 || 1 || 437 || 15 || 2,06 || 91,3 || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2020-2021 || Eagles du Colorado || LAH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 5 || 5,11 || 80,8 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2021-2022 || Avalanche du Colorado || LNH ||  || 
|-
| 2021-2022 || Panthers de la Floride || LNH ||  || 
|-
| 2021-2022 || Checkers de Charlotte || LAH ||  || 

| 21 || 6 || 9 || 3 ||  || 55 || 2,89 || 89,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

| 2012 ||   || Défi mondial des moins de 17 ans || 3 || - || - || - || - || 4,63 || 86,2 || - || - || 
|-
| 2013 ||   || Championnat du monde moins de 18 ans || 4 || 2 || 2 || 216 || 8 || 2,23 || 93,1 || 1 || 0 || 
|-
| 2013 ||   || Coupe Hlinka-Gretzky || 3 || - || - || - || - || 3,43 || 87,0 || - || - || 
|-
| 2013 ||   || matchs amicaux || 12 || 7 || 3 || 700 || 31 || 2,66 || 91,0 || 1 || 0 || 
|-
| 2014 ||   || Championnat du monde junior || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - ||  Médaille d'argent
|-
| 2014 ||   || matchs amicaux || 3 || 1 || 2 || 146 || 9 || 3,71 || 87,5 || 0 || 0 || 
|-
| 2015 ||   || matchs amicaux || 2 || 1 || 1 || 104 || 9 || 5,24 || 85,9 || 0 || 0 || 
|-

Trophées et honneurs personnels

J20 Superelit 
2013-2014 : nommé meilleur gardien de la ligue
2013-2014 : remporte la  médaille de bronze du championnat avec le Brynäs IF U20

Championnat du monde junior 
2014 : remporte la  médaille d'argent avec la Suède

Ligue américaine de hockey 
2019-2020 : Participation au match des étoiles

Transactions 
Le , le Brynäs IF l'envoie en prêt à l'Almtuna IS, en Allsvenskan.

Le , le Brynäs IF prolonge son prêt à l'Almtuna ISpour la saison suivante.

Le , il accepte une prolongation de contrat avec le Brynäs IF.

Le , il s'entend avec les Sabres de Buffalo et quitte le Brynäs IF, pour rejoindre les Americans de Rochester en Ligue américaine de hockey.

Le , il signe une prolongation de contrat avec les Sabres, d'une durée d'un an pour 700'000 dollars.

Le , il est échangé par les Sabres à l'Avalanche du Colorado, en retour d'un choix de  au Repêchage de 2021.

Le , l'Avalanche l'envoie dans leur club école, les Eagles du Colorado en LAH.

Notes et références 

Naissance en septembre 1995
Naissance à Gävle
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Almtuna IS
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Eagles du Colorado